Дональд Патрик Салески (; род. 10 ноября 1949, Мус-Джо) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфии Флайерз» (1974, 1975).

Игровая карьера 
Начал свою хоккейную карьеру, играя за команду «Реджайна Пэтс», где в сезоне 1968/69 высоко зарекомендовал себя, заработав за сезон 58 очков (33+25) и выиграл Кубок. По окончании сезона был выбран на драфте НХЛ в 6-м раунде под общим 64-м номером клубом «Филадельфия Флайерз».

Пропустив большую часть сезона 1969/70 из-за болезни, вернулся в хоккей и играл весь сезон за команду «Квебек Эйс». Затем присоединился к фарм-клубу «Флайерз» «Ричмонд Робинс», где уверенно отыграл весь сезон, заработав 57 очков (22+35). По окончании сезона дебютировал в НХЛ за «Флайерз», в которой стал одним из ключевых игроком «лётчиков»; в составе «Филадельфии» выиграл два Кубка Стэнли подряд в 1974 и 1975 годах.

После семи лет в составе «Флайерз» в марте 1979 года он был обменян в «Колорадо Рокиз», за который играл до марта 1980 года, после чего был переведён в фарм-клуб «Форт-Ворт Тексанс», ставший последним клубом в его хоккейной карьере.

Постхоккейная деятельность 
После окончании карьеры занялся бизнесом, работая в качестве менеджера в нескольких бизнес-компаниях, со временем стал основателем и владельцем компании Business Edge Development.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Саскатун Блэйдз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Колорадо Рокиз» (хоккей)
Обладатели Кубка Стэнли
Предприниматели Канады
Предприниматели по алфавиту
Предприниматели XX века
Предприниматели XXI века